Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Steffi Graf (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Tami Whitlinger-Jones (quarti di finale)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Iva Majoli (terzo turno)
 Natalija Medvedjeva (terzo turno)
 Ginger Helgeson-Nielsen (terzo turno)
 Ann Wunderlich (terzo turno)
 Marketa Kochta (primo turno)
 Gigi Fernández (secondo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (terzo turno)
 Lisa Raymond (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1994